Коала Парк — заповедники в Австралии:

 Лоун Пайн Коала — заповедник в Квинсленде недалеко от Брисбена.
 Коуну Коала Парк — заповедник в Западной Австралии недалеко от города Перта.